Kabinett Wakatsuki steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Wakatsuki I (1926 bis 1927) 
 Kabinett Wakatsuki II (1931)